Francisco Mota da Costa (Kiko Costa) er en portugisisk håndboldspiller.
Som blot 17-årig gjorde han sig bemærket ved VM i håndbold i 2023.
På klubplan spiller han for Sporting CP.

Håndboldspillere fra Portugal